Kursanow (, wiss. Transliteration Kursanov) heißen:
 Andrei Lwowitsch Kursanow (1902–1999), russischer Botaniker und Biochemiker 
 Dmitri Nikolajewitsch Kursanow (1899–1983), russischer Chemiker
 Lew Iwanowitsch Kursanow (1877–1954), sowjetischer Botaniker

Kursanow (, wiss. Transliteration Kurzanov) heißen:
 Sergei Michailowitsch Kursanow (* 1947), russischer Paläontologe